Флашинг има више значења:
 Флашинг (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Флашинг (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Флисинген